Tři království může být:
 Tři království Koreje – království Kogurjo, Pekče (též Päkče) a Silla, které zahrnovaly Korejský poloostrov a Mandžusko, od 1. století př. n. l. do 7. století n. l. 
 Období tří říší – epocha čínských dějin mezi roky 220 a 280. 
 Alternativní název románu Příběhy Tří říší